Півні́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Північна вулиця — вулиця в місті Євпаторія.
 У місті Київ:
 Північна вулиця — вулиця в Оболонському районі;
 Північна вулиця — вулиця у Дніпровському районі (Воскресенські сади);
 Північна вулиця — назва вулиці Феодори Пушиної (до 1975 року) у Святошинському районі.
 Північна вулиця — вулиця у місті Львів.
 Північна вулиця — вулиця в місті Сєвєродонецьк.

Вулиці